Поянешти-лукашевская культура,  — археологическая культура начала II века до н. э. — конца I века до н. э., распространённая на территории Румынии, Молдавии и Украины в Прикарпатско-Днестровском регионе. Занимает ареал междуречья Днестра — Прута — Сирета.

Памятники типа Поянешти—Лукашевка были открыты в конце 1930-х годах румынским археологом К. Чиходару. Выделил культуру в самостоятельную Р. Вульпе. На территории СССР памятники данной культуры были обнаружены Г. Б. Фёдоровым, который в 1953, 1954 и 1957 годах раскопал могильник у молдавского села Лукашевка (на реке Реут). Затем близ могильника были открыты два селища — Лукашевка I и Лукашевка II. На основании однотипности лукашевских и румынских памятников типа Поянешти культура получила название «Поянешти-лукашевская». На Украине (в Поднестровье) памятники Поянешти-лукашевской культуры выявлены в Круглике, Кодыне, Гринчуке, Долиняны. Культура развивалась под сильным влиянием латенской культуры. Для памятников поянешти-лукашевской культуры нехарактерны городища и обширные селища, отсутствует разнообразие типов погребальных обрядов. Происхождение памятников типа Поянешти-Лукашевка связано с ясторфской периферией (Р. Вульпе, К. Такенберг, Д. А. Мачинский, М. Бабеш). Исследования указывают на северное происхождение могильников Поянешти, Лукашевка и Долиняны и подтверждают, что поянешти-лукашевская культура не могла эволюционироать из культуры гетов IV—III вв. до н. э. Отсутствие на памятниках типа Поянешти-Лукашевка юго-западных, балкано-иллирийских элементов позволяет предположить, что они оставлены именно той частью бастарнов, которая не участвовала в балканских походах времён Третьей Македонской войны — певкинами.

Примечания

Источники 
 
 
 
 
 
 
 

Археологические культуры Европы
Археологические культуры Румынии
Археологические культуры Украины
Археология в Молдавии